Сент-Онж () — французская фамилия. Известные носители:

 Сент-Онж, Мишель (род. 1944) — канадский кёрлингист и тренер.
 Сент-Онж, Паскаль — канадский политик.
 Сент-Онж, Райан (род. 1983) — американский фристайлист, участник зимних Олимпийских игр 2006, 2010.